Samurai kan henvise til:

 Samurai – medlem af kriger-aristokratiet i det feudale Japan
 Samurai (brætspil) – brætspil af designertypen
 Samurai (film fra 2000) – dansk kortfilm fra 2000 af Niels Christian Thornberg
 Samurai (film fra 2006) – dansk kortfilm fra 2006 af Lasse Kragh